Нуево Тенехапа има више значења:

 Нуево Тенехапа (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Тенехапа (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Тенехапа (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Тенехапа (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику